Kofoed, también escrito Kofod o Koefoed, puede hacer referencia a:

  Bart Kofoed, exbaloncestista estadounidense; o
 Peder Kofod Anker Schousboe, botánico y explorador danés.